Arene lepidotera är en snäckart som först beskrevs av J. H. Mclean 1970.  Arene lepidotera ingår i släktet Arene och familjen turbinsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Turbinsnäckor
lepidotera